Виктор Синяков:
 Синяков, Виктор Михайлович (род. 1956) — сталевар, Герой Украины.
 Синяков, Виктор Фёдорович (1912—2004) — специалист в области производства оптического стекла.